en:FATPLUS